Crosswind steht für:
 Crosswind, in der Fliegersprache Seitenwind
 Isuzu Crosswind, Automodell der Marke Isuzu, siehe Isuzu Panther